Capetillo ist der Familienname folgender Personen:

 José Rafael Palma Capetillo (* 1955), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Yucatán
 Luisa Capetillo (1879–1922), puerto-ricanische Autorin und Aktivistin für Frauenrechte und Feminismus